Мальтийская Премьер-лига 2005/2006 () — 91-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 5 августа 2005 года и закончился 14 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2005/2006
Мальта
Мальта
2005 год на Мальте
2006 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006